Duque puede referirse al título nobiliario, pero también puede referirse a un apellido o a los siguientes lugares:

Personas 
 Iván Duque, político colombiano;
 Jefferson Duque, futbolista colombiano;
 Juan Carlos Duque Gancedo, futbolista español;
 Juan Carlos Duque Casellas, cantante chileno;
 Leonardo Duque, ciclista colombiano;
 María Antonieta Duque, actriz venezolana;
 Mariana Duque, tenista colombiana;
 Orlando Duque, clavadista colombiano;
 Pedro Duque, astronauta español;
 Pedro Duque y Cornejo, pintor español;
 Ximena Duque, actriz colombiana.

Lugares 
Duque, localidad de Puerto Rico.